Corazzini ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Corazzini (* 1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Sergio Corazzini (1886–1907), italienischer Dichter des Crepuscolarismo